SEAE pode ser:

Serviço Europeu de Ação Externa - ;
Secretaria de Acompanhamento Econômico - Ministério da Fazenda, Brasil.

Desambiguação